Niederkirchen ist der Name folgender Orte:

 Niederkirchen bei Deidesheim, Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Niederkirchen (Westpfalz), Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Niederkirchen (Ostertal), Gemeindebezirk von St. Wendel, Saarland

Siehe auch
 Niederkirch